Пётр Караченцов:
 Караченцов, Пётр Яковлевич (1907—1998) — советский и российский художник-график.
 Караченцов, Пётр Петрович (род. 1956) — советский и российский художник. Примечания